Gammelgård kan syfta på:

 Gammelgård, Borgå – en by i Borgå, Nyland, fi. Vanhamoisio.
 Gammelgård, Esbo stad – en stadsdel i Esbo.
 Gammelgård, Pargas – en by i Pargas stad
 Gammelgård, Lampis – en by och egendom i Lampis kommun, Egentliga Tavastland, fi. Vanhakartano.
 Gammelgård, Björneborg – en by inom Björneborgs stad, fi. Vanhakartano.
Gammelgården, Ingå –  ett hembygdsmuseum i Ingå
 Gammelgård – ett annat namn för hembygdsgård

Personer
 Henry Gammelgård, kompositör och musiker.

Se även
Gammelgården